Ambrogio hace referencia a varios artículos:

Personas
Ambrogio Annoni (Milán, 1882- id., 1954) , un arquitecto italiano y teórico de la restauración
Ambrogio Bergognone (también conocido como Ambrogio da Fossano o Stefani Ambrogio da Fossano o como Bergognone), pintor italiano
Ambrogio de Predis, pintor renacentista italiano
Ambrogio Lorenzetti, pintor italiano de la escuela de Siena
Giovanni Ambrogio Mazenta (Milán , 1565 - Roma , 23 de diciembre de 1635 ), arquitecto italiano
Giovanni di Ambrogio, escultor y arquitecto italiano, activo en Florencia en los siglos XIV y XV